Айрапетян Агван ( 1987) — вірменський футболіст.
 Айрапетян Давид Валерійович — російський боксер.
 Айрапетян Григорій Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Айрапетян Юрій Суренович — вірменський піаніст.
 Айрапетян Юрій Рачиковіч ( 1988) — український шахіст, гросмейстер (2007).

 Айрапетян Луара Гургенівна ( 1997) — вірменська співачка, лауреат низки міжнародних музичних конкурсів.
 Каріна Айрапетян — українська пара-каратистка, переможниця Чемпіонату Європи-2017

Примітки

Див. також 
 Айрапетов
 Айрапетянц